Ибрагим Юсупович Костоев (род. , Алма-Ата) — Народный депутат РСФСР, член Совета Национальностей Верховного Совета РФ (1990—1993).

Биография 
Окончил Краснодарский политехнический институт в 1970 г. и Филологический факультет Чечено-Ингушского государственного университета. Работал на Карабулакском заводе нерудных строительных материалов начальником отдела технического контроля.

Народный депутат РСФСР, 139 Национально-территориального округа, член Совета Национальностей Верховного Совета РФ (1990—1993), работал в Комиссии по национально-государственному устройству и межнациональным отношениям, затем в Комиссии Совета Национальностей по репрессированным и депортированным народам, был членом фракции «Свободная Россия», принимал участие в работе фракций и групп «Суверенитет и равенство», «Коммунисты России», «Отчизна».

Автор «Закона о реабилитации репрессированных народов» (26 апреля 1991 г.) и «Закона об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации» (4 июня 1992 г.) .

Выступал за радикальные экономические реформы, за разнообразие и равноправие форм собственности, за полновластие Советов народных депутатов. Настаивал на восстановлении автономии Ингушетии со столицей в правобережной части г. Владикавказа.

Женат, имеет восьмерых детей. В настоящее время не работает, пенсионер.

Литература

Ссылки 
 отрывок из передачи НТВ «По ту сторону войны»
 фильм Судьба, реж. Микеладзе В. Е.

Члены Верховного совета России (1990—1993)
Выпускники Кубанского технологического университета
Выпускники Чеченского государственного университета